Voici la liste des planètes mineures numérotées de 261001 à 262000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 261001 à 262000

261001-261100

261101-261200

261201-261300

261301-261400

261401-261500

261501-261600

261601-261700

261701-261800

261801-261900

261901-262000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000